, album des Doors sorti le  ;
 Live in Boston, album de Fleetwood Mac sorti en  ;
 , album de Fleetwood Mac sorti le  ;
 , film sur un concert des Who sorti le  ;